Murça pode ser:

 Murça - vila e sede de concelho no distrito de Vila Real, Portugal
 Murça (freguesia) - freguesia no concelho de Murça, Portugal
 Murça (Vila Nova de Foz Coa) - freguesia no concelho de Vila Nova de Foz Côa, Portugal

Desambiguação